Initiées en 1994 par la Fondation Cartier, Les Soirées Nomades sont des rendez-vous consacrés aux arts de la scène. Les soirées s’inscrivent dans les espaces d’expositions et inaugurent un nouveau concept : créer des liens entre les arts plastiques et les autres modes d’expression de la création contemporaine. Avec plus de 500 projets à leur actif, dont certains hors les murs, notamment dans le cadre du festival de création contemporaine Le Printemps de Septembre, les Soirées Nomades ont instauré un concept novateur repris dans de nombreuses institutions culturelles en France et à l’étranger.

Musique
Elle occupe une place de choix dans leur programmation, avec près de 220 concerts depuis le début des Soirées Nomades, en passant de la musique improvisée aux musiques actuelles. Avec à la fois de jeunes artistes et des grands noms de la scène musicale : Dominique A, Pascal Comelade, Patti Smith, Suicide, Gonzales, Chicks on Speed, Pierre Henry, Georges Aperghis, Heavy Trash, The Beatles, Matthew Herbert, Matmos, Bernard Lubat, Louis Sclavis, Mathieu Boogaerts, Philippe Katerine, Fred Frith, Pan Sonic… Elles furent aussi à l’origine de la reconstitution lors d’une soirée en 1990, du groupe mythique de la fin des années 60, Velvet Underground.

Arts vivants
Les Soirées Nomades invitent des performers, des chorégraphes, des vidéastes, ou encore des écrivains, tous les domaines de la création contemporaine sont ainsi représentés. La littérature avec John Giorno ou Bernard Heidsieck, la danse avec Boris Charmatz ou William Forsythe, le théâtre et la performance avec les Deschiens et Grand Magasin, les arts plastiques avec Sophie Calle et Rebecca Horn, le design avec Ingo Maurer et Matali Crasset, la mode avec Gaspard Yurkievich ou Maurizio Galante, le cirque avec Jérôme Thomas (jongleur). Des cycles de projections cinématographiques proposent des films d’expérimentation (comme le Don Quixote inachevé d’Orson Welles), des films d’auteur (Chris Marker) ou la pointe de l’animation japonaise.

Soirées thématiques
En 1999, Les Soirées Nomades proposent un premier cycle de soirées thématiques : Food Lab questionne les liens entre art et gastronomie et rencontre un certain succès. L’année suivante, Cultures physiques, cycle consacré à l’art et au sport, réunit de jeunes artistes internationaux venus présenter des projets ludiques et décalés. En 2003, Odorama met à l’honneur le parfum et invite, artistes, architectes, chorégraphes, cuisiniers ou magiciens à créer des projets olfactifs inédits. En 2006, le cycle Nuits Noires se consacre à la culture afro-américaine et accueille notamment Archie Shepp et le groupe ESG. Les Soirées Nomades peuvent aussi donner carte blanche à un artiste exposé par la Fondation Cartier pour élaborer une programmation de soirées, comme celle de David Lynch en 2007, puis de Patti Smith en 2008.

Arts pluridisciplinaires
Arts du spectacle